Дениса Аллертова (, в замужестве Шатралова, ; родилась 7 марта 1993 года в Праге, Чехия) — чешская теннисистка; обладательница Кубка Федерации (2015) в составе национальной сборной Чехии.

Общая информация 
Аллертова в теннисе с четырёх лет. Любимое покрытие — хард, лучший элементы игры — подача и удар с форхенда.

Спортивная карьера 

Сезон 2018 года

Успешным получилось выступление Денисы Аллертовой на Открытом чемпионате Австралии по теннису в одиночном разряде. Теннисистка сумела дойти до четвёртого круга по ходу обыграв Полин Пармантье из Франции, Чжан Шуай из Китая и Магду Линнетт из Польши. Лишь 4-я ракетка турнира Элина Свитолина из Украины стала непреодолимым препятствием для чешской спортсменки. Лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Сезон 2019 года.

В апреле - мае 2019 года Дениса вместе с Терезой Смитковой из Чехии принимали участие в парном разряде турнира J&T Banka Prague Open, где дошли до полуфинала, но проиграле паре Николь Мелихар(США)/Квита Пешке(Чехия) в упорнейшем драматичном поединке, где судьба матча решилась в чемпионском тай брейке. Первый сет выиграли Пешке/Мелихар со счётом 6-4, второй остался за Аллертовой и Смитковой 6-1, но в решающем тай брейке удача вновь была на стороне Мелихар и Пешке и они выиграли со счётом 10-8 и завоевали титул.

На Открытом чемпионате США 2019 года проиграла в первом раунде соотечественнице Петре Квитовой в двух сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (14)

Победы (10) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Финалы командных турниров (1)

Победы (1)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Чехии
Обладатели Кубка Федерации по теннису